Hiebsch ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Hiebsch (1905–1948), deutsch-tschechischer Musikwissenschaftler und nationalsozialistischer Musikfunktionär
 Josef Hiebsch (1854–1897), österreichischer Musikwissenschaftler
Siehe auch:
 Hibsch